New Salem kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Salem (Illinois)
New Salem (North Dakota)
New Salem (Pennsylvania)